Памятник неизвестному солдату (Мемориальный комплекс «Вечный огонь») — центральная скульптурная композиция города Стерлитамака, открытая в честь павших в годы Великой Отечественной войны. Расположена в парке Победы.

Строительство и открытие 
В 1965 году на перекрёстке двух проспектов и улицы Худайбердина был заложен камень, определивший место будущего памятника - обелиска Славы в честь стерлитамаковцев, не вернувшихся домой с фронтов  Великой Отечественной войны. Работа над монументом была поручена скульптору Михаилу Павловичу Шабалтину и будущему архитектору, тогда студенту Московского архитектурного института Борису Александровичу Милютину.
Открытие памятника состоялось 9 мая 1967 года. У ног четырёхметровой фигуры советского солдата с факелом в руке расположена звезда, из которой бьёт пламя Вечного огня.За спиной солдата изначально поднималась стела в виде двух символических размашистых крыльев - взметнувшегося ввысь и опущенного.Сапог солдата попирает каску со свастикой.

Памятник 
В ансамбль мемориала входят:
 Памятник неизвестному солдату (воину-освободителю);
 Вечный огонь — у подножия памятника;
 Стела памяти о погибших во время войны стерлитамаковцах, на которой выбита надпись: «Памяти горожан, погибших в Великой Отечественной войне».

Значение 
Памятник является местом проведения городских торжеств, связанных с Великой Отечественной войной, каждый День Победы у подножия памятника на площади проводится концерт для ветеранов, возлагаются цветы к Огню. Также мемориал одно из любимых мест посещения молодожёнами — они фотографируются на фоне солдата и идут гулять в Парк Победы, расположенный за монументом.

Реконструкция 
После постройки памятник реконструировали, была убрана стела за воином.

В 2012 году перед 9 мая на площади Победы были установлены прожекторы, которые включают на праздники. Также была установлена подсветка воина. 

В августе 2013 года прошла комплексная реконструкция памятника и парка Победы.

Проект реконструкции парка Победы и монумента «Вечный огонь» был разработан в Стерлитамаке в 2013 году. Общая площадь сквера — 2,9 гектара. Изменения коснулись памятника стерлитамаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (памятник неизвестному солдату). Обновленный памятник выполнен из бронзы, его высота — шесть метров, масса около 1,5 тонн, материал — бронза. После реконструкции памятник открыли 9 октября 2013 года. Наряду с памятником стерлитамаковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был обновлен и мемориальный комплекс, посвященный воинам-интернационалистам: заменили всю гранитную облицовку, смонтировали встроенную подсветку, выполнили организованный водоотвод с монумента, расширили площадь мемориального комплекса. В 2014 году непосредственно перед мемориальным комплексом были разбиты клумбы.
9 мая 2014 годы был торжественно открыт обновлённый парк Победы, в котором ранее был обновлен памятник воинам-интернационалистам, установлены танк Т-34-85, артиллерийская пушка, зенитная пушка, установка РСЗО «Град».

Примечания

Ссылки 
 

Неизвестному солдату
Вечный огонь в СССР
Памятники неизвестному солдату
Здания и сооружения, построенные в 1967 году в России
1967 год в Башкортостане
Скульптуры 1967 года